Wodeyar steht für:
 Wodeyar (Dynastie), hinduistische Dynastie ab 1399
 Wodeyar I. (1578–1617), indischer Herrscher
 Chama Rajendra Wodeyar (Ende 19. Jahrhundert), indischer Herrscher, Adoptivsohn von Krishnaraja Wodeyar
 Chamaraja IX. Wodeyar (1774–?), indischer Herrscher
 Jayachamaraja Wodeyar (1919–1974), indischer Herrscher, letzter Maharaja von Mysore
 Krishnaraja Wodeyar, indischer Herrscher, Sohn und Nachfolger von Chamaraja IX.
 Narasaraja Wodeyar I. (1638–1659), indischer Herrscher, siehe Kanthirava Narasaraja I.